Sadler (Texas), een stad in de Verenigde Staten

Personen met de achternaam Sadler 
Sadler is een Engelse achternaam. De etymologische betekenis komt overeen met de Nederlandse naam Zadelaar of Sadeleer.
 Elliott Sadler (1975), Amerikaans autocoureur
 Matthew Sadler (1974), Brits schaker
 William Sadler (1950), Amerikaans acteur

Engelse achternaam